Künzler ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Künzler (1911–?), Schweizer Eishockeyspieler
 Alexander Künzler (* 1962), deutscher Boxer
 August Künzler (1901–1983), schweizerisch-tansanischer Gärtner und Unternehmer
 Conrad Künzler († 1637), Schweizer Ratsherr, Vogteischreiber und Gemeindepräsident
 Gertrud Künzler (* 1935), deutsche Handballspielerin
 Jakob Künzler (1871–1949), Schweizer Zimmermann, evangelischer Diakon, Missionar, Krankenpfleger, Arzt und Retter von etwa 8.000 armenischen Waisen im Osmanischen Reich
 Hermann Künzler (* 1863), deutscher Bildhauer
 Laura Künzler (* 1996), Schweizer Volleyballspielerin
 Mathis Künzler (* 1978), Schweizer Schauspieler
 Michèle Künzler (* 1961), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Rosemarie Künzler-Behncke (1926–2021), deutsche Schriftstellerin
 Wilhelm Künzler (1906–1994), deutscher Politiker der KPD 

Familien mit diesem Namen:
 Künzler (Familie)

Siehe auch:
 Künstler (Begriffsklärung)